SDX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sedona (Stati Uniti)